O Fantasma da Ópera (musical) — cujo título original é The Phantom of the Opera
 The Phantom of the Opera (canção) — canção-título do musical de Andrew Llyod Webber
 The Phantom of the Opera (1925) — filme com Lon Chaney
 The Phantom of the Opera (1943) — filme dirigido por Arthur Lubin
 O Fantasma da Ópera (1962) — filme com Herbert Lom cujo título original é The Phantom of the Opera
 The Phantom of the Opera (1989) — filme com Robert Englund
 O Fantasma da Ópera (2004) — filme com Gerard Butler cujo título original é The Phantom of the Opera
  “Phantom of the Opera” — canção da banda Iron Maiden

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura